

Persone 
Andrew Parkinson – ex calciatore sudafricano con cittadinanza statunitense
Art Parkinson– attore irlandese
Cyril Northcote Parkinson – storico navale e scrittore britannico
Elizabeth Parkinson – attrice e ballerina statunitense
Holly Parkinson – ex tennista statunitense
James Parkinson – medico, paleontologo e geologo britannico
Jack Parkinson – calciatore inglese
Jack Parkinson – cestista statunitense
Katherine Parkinson – attrice e comica britannica
Michael Parkinson – conduttore televisivo britannico
Norman Parkinson – fotografo britannico
Paul Bonifacio Parkinson – pattinatore artistico su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Phil Parkinson – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Raynor Parkinson – rugbista a 15 sudafricano internazionale per la Germania
Sydney Parkinson – naturalista e illustratore scozzese
Tessa Parkinson – velista australiana

Medicina
Malattia di Parkinson (sovente definita morbo di Parkinson) – malattia degenerativa del sistema nervoso centrale
Sindrome di Wolff-Parkinson-White – malattia cardiaca congenita
Parkinsonismi – sindromi cliniche simili alla malattia di Parkinson

Altro 
10041 Parkinson – asteroide della fascia principale
La legge di Parkinson – saggio di Cyril Northcote Parkinson
Pansy Parkinson – personaggio della serie di libri di Harry Potter
Parkinsonite – minerale